Carlile Aylmer Macartney – storico e accademico inglese
 George Macartney – politico, diplomatico e amministratore coloniale britannico
 Scott Macartney – ex sciatore alpino statunitense